Тарант има више значења:
 Таранто
 Округ Тарант (Тексас)
 Тарант (Алабама)
 Брентон Тарант